Рождество Христово в богослужении Православной церкви

Тексты богослужебных последований праздника содержатся в Минее, а порядок их совершения — в Типиконе.

Богослужение Рождества Христова имеет значительные отличия от богослужения прочих двунадесятых праздников. Так, в состав всенощного бдения накануне праздника входит великое повечерие (как и в канун Богоявления) вместо Великой вечерни (как в остальные двунадесятые праздники).

Подготовительный период 
Рождеству предшествует 40-дневный Рождественский пост. Согласно Типикону в будничные дни должны совершаться аллилуйными богослужениями, на которых, как и в Великий пост должна совершаться молитва Ефрема Сирина с земными поклонами. В настоящее время в Русской православной церкви эти службы не совершаются.

Первое в литургическом году рождественское песнопение — катавасия «Христос рождается…» (ирмосы первого Рождественского канона) — положено во все дни от праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы на службе с великим славословием. Катавасия поётся до 13 января — отдания праздника Рождества, или 31 декабря по юлианскому календарю (старому стилю).

На дни Рождественского поста, предшествующие Рождеству Христову, приходится память многих ветхозаветных пророков: Авдия, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея и Даниила. В дни памяти пророков (а также в некоторые иные дни поста — подробнее см. статью Рождественский пост) богослужение, согласно Уставу, совершается по великопостному чину: вместо пения «Бог Господь» на утрене поётся «Аллилуиа», за богослужением читается покаянная молитва Ефрема Сирина. Две последние Недели (воскресенья) пред Рождеством Христовым — Неделя святых пра́отец и Неделя святых отец — посвящены памяти всех ветхозаветных праведников и пророков и предков Иисуса Христа по плоти соответственно. Этим Церковь воспоминает жизнь человечества до пришествия в мир Христа. Всё это указывает на то, что до воплощения Христа над человечеством тяготело бремя первородного греха и подготавливает к мысли о том, что лишь Рождество Христово дало надежду на скорое снятие печати греха.

Предпразднство Рождества 
Праздник Рождества Христова, также как и Богоявление, в отличие от прочих двунадесятых праздников, имеет пять дней предпразднства. Такая продолжительная подготовка к празднику свидетельствует об особой важности для жизни христиан того события, которое отмечает церковь в этот день. В богослужебных текстах служб предпразднства содержатся призывы к молящимся устремить свой взор к Вифлеему и, очистив свои грехи, с чистым сердцем взирать на Деву Марию, «ищущую родити в вертепе всех Господа и Бога нашего». Христиане призываются к тому, чтобы также и они были свидетелями тайны Воплощения Бога-Слова. Каноны предпразднства составлены по образцу канонов Страстной Седмицы. В них Богомладенцу противопоставляется царь Ирод и его советники, занимающие в службах предпразднства такое же место, как Иуда и соборище иудейское в службах Страстной Седмицы. Канон последнего дня предпразднства, 24 декабря, составлен по образцу канона Великой Субботы. Его главная мысль — плод Божества на земле, а именно — соединение земного с небесным.

Рождественский сочельник 

Последний день предпразднства именуется Навече́рием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В богослужебных текстах этого дня скорбные мотивы и призывы к достойной встрече родившегося Спасителя постепенно сменяются радостью и ликованием по поводу рождающегося Спасителя. Если службы предпразднства раскрывают тайну воплощения Бога, то в Навечерие внимание обращается уже на земные обстоятельства этого события: говорится о времени и месте, когда оно должно совершиться, а также упоминаются все его участники — Дева Мария и Иосиф Обручник, волхвы и пастухи. Служба Навечерия, помимо своего содержания, характеризуется также и своим богослужебным строем, отличным от богослужебного строя всего остального годичного круга (за исключением дня Крещения Господня). Так, в Навечерие Рождества Христова читаются Царские (Великие) часы вместо вседневных; эта служба совершается лишь три раза в году. Псалмы, читаемые на этой службе, представляют собой пророчества о явлении в мир Мессии. Чтения из Священного Писания — из Ветхого Завета, апостольских посланий и Евангелия, положенные на Царских часах, уже по своему содержанию раскрывают смысл самого праздника. Евангельские чтения охватывают промежуток от явления ангела во сне Иосифу до возвращения младенца Иисуса вместе с семьёй из Египта.

В случае, если Навечерие выпадает на субботу или воскресенье, то в этот день Царские часы не служат, а переносят на пятницу. В таком случае в эту пятницу литургия не совершается. Если Навечерие случится в понедельник, вторник, среду, четверг или пяток, то утром — Царские часы; а в 1-м часу пополудни — вечерня в соединении с литургией Василия Великого. На вечерне читается восемь паремий — вместо обычных для праздничной вечерни трёх. Паремии содержат повествование о сотворении мира, пророчества о пришествии на землю Христа и о грядущем Царстве Христовом. Если Навечерие случится в субботу или Неделю (воскресенье), то обычным порядком и в обычное время совершается литургия Иоанна Златоуста; а в первом часу пополудни отдельно от литургии (по чтении 9-го часа) — Великая вечерня. Любопытно, что Типикон содержит явно ошибочное указание, которое митрополит Филарет (Дроздов) именует «замешательством в Уставе», назначая в Навечерие в субботу или Неделю, на вечерне, совершаемой после литургии, чтения евангелия от Матфея, зачало 53-е, — вместо праздничного чтения от Луки, зачало 5-е, а также чтение послания к Галатам, зачало 207-е (об оправдании в Новом Завете верой во Христа) — вместо праздничного послания к Евреям, зачало 303-е (о превечном рождении Сына Божия от Отца). В субботу или Неделю по отпусте вечерни, а в прочие дни седмицы по отпусте литургии — поставляется свещник посреди храма, а оба лика (и все клирики), ставши вместе, поют тропарь Рождества, «Слава и ныне» и кондак «Дева днесь». По пении «входим в трапезу, и ядим варение [то есть варёную пищу] со елеем, рыбы же не ядим»; в субботу же или Неделю «ядим совершенно [то есть до сытости], рыбы же не ядим, но со древяномаслием, и сочиво обварено, или кутию с медом».

Праздничное богослужение

Рождественское бдение 
«Аще случится Рождество Христово в неделю, воскресно ничтоже поем» — предписывает Устав. Так как рождественская вечерня была уже отслужена утром в соединении с Литургией Навечерия, то Всенощное бдение в канун Рождества начинается с великого повечерия, на котором при открытых Царских вратах поются три песнопения:

Тропарь Рождества Христова, гла́с 4:

Конда́к Рождества Христова, гла́с 3.

После всенощного славословия в третьей части повечерия духовенство выходит в притвор храма на литию и благословение хлебов. Затем совершается полиелейная утреня и Первый час.

Литургия 
В сам праздник Рождества служится литургия Иоанна Златоуста; или, если он выпадает на воскресенье или понедельник, — Василия Великого, так как литургия Иоанна Златоуста уже совершалась накануне.

За этой литургией вместо обычных изобразительных псалмов поются торжественные праздничные антифоны. Вместо Трисвятой песни поётся трижды:

Апостольское чтение этого дня () говорит о том, что дало воплощение Бога Слова христианам. В евангельском чтении праздника () говорится о поклонении волхвов.

Вместо «Достойно есть» — припев:

И к нему сразу припевается ирмос 9-й песни 2-го канона Рождества Христова:

До 1918 года с Рождеством в России соединялось воспоминание «избавления Церкви и Державы Российския от нашествия га́ллов (французов под предводительством Наполеона) и с ними двадесяти язык в 1812 году». По литургии 25 декабря совершался благодарственный молебен с коленопреклонением; возглашались многолетие здравствующему Императору и всему Царствующему Дому и «вечная память» Александру I, а также многолетие воинству.

Попразднство Рождества 

На следующий день после Рождества Христова православная церковь совершает празднование Собору Пресвятой Богородицы.

Примечания

Литература 
 Цуканов И. 7 самых запоминающихся песнопений Рождества // Фома : журнал. — 11.12.2020.

Рождество
Православное богослужение
Чинопоследования
Литургика